Архиепархия Алба-Юлии:

 Архиепархия Алба-Юлии (православная)
 Архиепархия Алба-Юлии (католическая)
 Архиепархия Фэгэраша и Алба-Юлии (грекокатолическая)